Nella  – forma femminile del nome proprio di persona Nello
 Nella  – personaggio dei videogiochi di Mario
 Nella  – personaggio della serie L'onore e il rispetto